O nome Palau pode referir-se a:

Palau - pequeno país localizado na Oceania.
Palau (Itália) - comuna italiana.
Palaú - cidade mexicana
Palau Municipal d'Esports de Badalona, também conhecido como Palau Olympic - arena de basquete onde joga o clube espanhol Joventut Badalona.

Desambiguação